Luc Michel peut désigner :
 Luc Michel, né en 1947, chirurgien belge ayant étudié l'incidence de l’accident nucléaire de Tchernobyl sur la santé publique ;
 Luc Michel, né en 1958, militant politique belge d'extrême droite, ancien membre du mouvement FANE et fondateur du PCN-NCP en 1984.